Николай Фомич Борушко (25 марта 1907, Вильна — 29 мая 2002, Санкт-Петербург) — художник-архитектор, профессор.

Работал в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в тридцатых — восьмидесятых годах XX века.

Автор интерьеров государственных учреждений, архитектор монументальных объектов, художник-проектировщик садово-парковой мебели и педагог.

Время освоения мастерства 
Основы профессионального мастерства Николай Борушко получил в знаменитом (в своё время)  Витебском художественном училище, основанном  Марком Шагалом. Процессом обучения в это время руководил  Михаил Керзин.

На память о годах, проведённых в техникуме (как он назывался в двадцатые годы), остался гравированный портрет, созданный преподавателем графики Зиновием Горбовцом.  Портрет в 1927 году был опубликован в книге «Гравюра на дереве».

С 1932 по 1938 год Николай Фомич Борушко учится в Институте живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств в Ленинграде.

Основным преподавателем  Николая Борушко был ведущий практик советской архитектуры, лауреат Сталинской премии —  Лев Владимирович Ру́днев (1885—1956).

Годы войны 
В годы Великой Отечественной войны  топограф-разведчик Николай Борушко сражался в 131 Стрелковой Ропшинской Краснознамённой дивизии Ленинградского фронта. По зарисовкам, сделанным Борушко на передовой линии фронта, определяли и уничтожали огневые точки противника.

Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За отвагу». О подвиге  красноармейца Н. Ф. Борушко есть запись в приказе о награждении бойцов Ленинградского фронта.

Архитектурное проектирование 

В послевоенные годы художник-архитектор Н. Ф. Борушко много времени уделяет проектированию интерьеров и декорированной мебели государственных учреждений (это: столы заседаний, кресла, книжные шкафы).

Разрабатывает садово-парковое оборудование.

Участвует во всесоюзных конкурсах на сооружение монументов. В частности: в 1968 году им создан Обелиск «Славы Ленинского Комсомола» в городе  Чебаркуль, соавторы: скульптор В. И. Сычёв и архитектор Б. Н. Журавлёв.

В шестидесятые годы в периодической печати часто появлялись заметки художника-архитектора Борушко об организации жилого пространства («Несколько слов о мебели» и другие).

Педагогическая деятельность 
Николай Фомич Борушко вёл курс композиции в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной. 
Здесь он работал с первых дней воссоздания художественного института, вместе с такими известными ленинградскими архитекторами и художниками, как О. Л. Лялин, В. Д. Кирхоглани, М. А. Шепилевский, И. А. Вакс, Л. Н. Линдрот, Л. С. Катонин, Я. Н. Лукин, В. С. Васильковский; вместе с историками искусства:  Мариэттой Гизе и Петром Корниловым.

Ученики профессора Борушко — известные российские художники, дизайнеры-проектировщики и архитекторы:

 Олег Арнольд — руководитель Первого Бюро судовой архитектуры, создавал дизайн и проектировал интерьеры первого в мире Атомного ледокола «Ленин»;
 Данилов, Виктор Анатольевич (1946—2010) — советский, российский живописец, скульптор и дизайнер один из создателей творческого объединения «Шувалово-Озерки».
 Владимир Лукьянов — автор Обелиска «Городу-герою Ленинграду», архитектор первых мобильных комплексов для районов Арктики, Сибири и Крайнего Севера;
 Вячеслав Михайленко — художник-иконописец, хорошо известный в России и на протяжении многих лет обучающий этому искусству в стране и за рубежом;
 Валентин Ситкин — дизайнер крупнейших в мире плавучих баз, таких как «Восток»;
 Владимир Ховралёв — главный художник Санкт-Петербургского Большого Театра Кукол, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г..
 Из истории Советской архитектуры 1941—1945 гг. Документы и материалы. М.: Наука, 1978. 212с., ил.
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Выпуск 1—2 (XV—XVI). Л.: 1940.

Примечания

См. также 
 Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
 Вакс, Иосиф Александрович
 Гизе, Мариэтта Эрнестовна
 Журавлёв, Борис Николаевич

Ссылки 

 Вячеслав Александрович Михайленко
 Владимир Ховралёв, Мечта и реальность

Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Авторы памятников и мемориалов
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Дизайнеры русского авангарда
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Дизайнеры XX века
Дизайнеры интерьеров
Художники Витебска